Hans Samuelsen – calciatore faroese
 Jone Samuelsen – calciatore norvegese
 Martin Samuelsen – calciatore norvegese
 Símun Samuelsen – calciatore faroese